A Késik a szüret (eredeti cím: In Dubious Battle) 2016-ban bemutatott amerikai film, amelyet James Franco rendezett.

A forgatókönyvet Matt Rager írta. A producerei James Franco, Andrea Iervolino, Vince Jolivettem, Scott Reed, Ron Singer és Iris Torres. A főszerepekben James Franco, Nat Wolff, Josh Hutcherson, Vincent D’Onofrio, Robert Duvall, Selena Gomez, Keegan Allen, Ed Harris, Bryan Cranston, Sam Shepard és Zach Braff láthatóak. A zeneszerzője Volker Bertelmann. A tévéfilm gyártója az AMBI Pictures, a Rabbit Bandini Productions és a That's Hollywood Pictures Productions, forgalmazója a Momentum Pictures. Műfaja filmdráma. 

Amerikában 2017. február 17-én mutatták be a mozikban.

Cselekmény

Szereplők

Jegyzetek

Források

További információk 
 

2016 filmjei
Amerikai filmdrámák